Уэ́йкфилд ():

Люди 
 Уэйкфилд, Герберт Расселл (1888—1964) — английский прозаик, романист и государственный служащий.
 Уэйкфилд, Гильберт (1756—1801) — английский филолог, писатель, переводчик и знаток древних языков.
 Уэйкфилд, Дженнифер (род. 1989) — канадская хоккеистка.
 Уэйкфилд, Эндрю (род. 1957) — бывший британский врач, фальсификатор, антивакцинатор.
 Уэйкфилд, Эдвард (1796—1862) — английский авантюрист и экономист, представитель классической политической экономии.
 Уэйкфилд, Чарити (род. 1981) — английская актриса.
 Уэйкфилд, Риз (род. 1988) — австралийский актёр.
 Уэйкфилд, Роберт (ум. 1537) — английский духовный писатель и учёный-лингвист.

Населённые пункты 
 Уэйкфилд — город в Англии, административный центр графства Западный Йоркшир.
 Уэйкфилд — посёлок в Квебеке (Канада).
 Уэйкфилд — город в штате Массачусетс (США).
 Уэйкфилд — тауншип в штате Миннесота (США).

См. также 
 Уэйкфилд — 241-я улица (линия Уайт-Плейнс-роуд, Ай-ар-ти) — станция Нью-Йоркского метро